Adelaida de Borgonya o Adelaida d'Auxerre (v - 849), filla de Conrad II de Borgonya i muller de Ricard I de Borgonya duc de Borgonya
 Adelaida de Borgonya o Adelaida de Chalon (? - 964), filla segona de Gilbert de Chalon i muller de Robert de Vermandois comte de Meaux i Troyes, hereva dels comtats paterns 
 Santa Adelaida de Borgonya, (ca. 931 – Seltz, Alsàcia, 16 de desembre de 999), casada amb Lotari II d'Itàlia i, en segones núpcies amb Otó I esdevenint emperadriu consort del Sacre Imperi Romanogermànic. Va ser santificada.
 Adelaida I de Borgonya (1209 - Évian, Savoia, 1279), comtessa palatina de Borgonya (1248 - 1279)
 Adelaida de Borgonya (duquessa de Brabant), duquessa de Brabant i muller d'Enric III de Brabant